Il singolare del torneo di tennis McDowell Open 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Byron Black 6-2, 7-6 (7-3).

Teste di serie 

  Thomas Enqvist (campione)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Byron Black (finale)
  Jakob Hlasek (secondo turno)

 Tim Henman (primo turno) 
 Jonas Björkman (primo turno) 
 Johan van Herck (secondo turno) 
 Jérôme Golmard (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

McDowell Open 1996
ATP Tour 1996